|-
| 97801 - || || 4 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97802 - || || 3 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97803 - || || 29 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97804 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97805 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97806 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97807 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97808 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97809 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97810 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97811 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97812 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97813 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97814 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97815 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97816 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97817 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97818 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97819 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97820 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97821 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97822 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97823 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97824 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97825 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97826 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97827 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97828 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97829 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97830 - || || 3 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 97831 - || || 5 d'agost, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 97832 - || || 5 d'agost, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 97833 - || || 5 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 97834 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97835 - || || 5 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 97836 - || || 9 d'agost, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 97837 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97838 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97839 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97840 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97841 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97842 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97843 - || || 4 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 97844 - || || 9 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97845 - || || 4 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 97846 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97847 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97848 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97849 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97850 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97851 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97852 - || || 24 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 97853 - || || 25 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 97854 - || || 25 d'agost, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 97855 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97856 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97857 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97858 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97859 - || || 27 d'agost, 2000 || Needville || Needville
|-
| 97860 - || || 27 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 97861 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97862 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97863 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97864 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97865 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97866 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97867 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97868 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97869 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97870 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97871 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97872 - || || 28 d'agost, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 97873 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97874 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97875 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97876 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97877 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97878 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97879 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97880 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97881 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97882 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97883 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97884 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97885 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97886 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97887 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97888 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97889 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97890 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97891 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97892 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97893 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97894 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97895 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97896 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97897 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97898 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97899 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97900 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7